Weider ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Weider (1896–1980), deutscher Leichtathlet
 Ben Weider (1923–2008), kanadischer Kraftsportler und Historiker  
 Bjarne Odd Weider (1913–1985), norwegischer lutherischer Bischof  
 Joe Weider (1919–2013), kanadischer Kraftsportpionier
 John Weider (* 1947), britischer Rockmusiker   

 Wolfgang Weider (* 1932), deutscher emeritierter Weihbischof

Siehe auch:
 Veyder
 Waider